Каллисфен () — афинский военачальник IV века до н. э.

Биография 
После окончания Пелопоннесской войны между Афинами и её бывшей колонией Амфиполем неоднократно вспыхивали конфликты. В шестидесятых годах IV века до н. э. притязания Амфиполя на независимость поддерживал в своих интересах македонский царь Пердикка III. В 362 году до н. э. он заключил с преемником Тимофея Калисфеном перемирие, которое впоследствии нарушил. За это в том же году на родине Каллисфену было предъявлено обвинение  в подкупе в форме исангелии, и он был приговорён к смерти. Хотя Эсхин утверждает, что военачальник был казнён «за другие вины». По утверждению Аристотеля, Каллисфен был осуждён за день до того, как оправдали другого стратега Эргофила. Тимофей снова направился к Македонии, однако под Амфиполем потерпел неудачу и был даже вынужден сжечь флот на Стримоне.

Литература 
 Первичные источники
 Эсхин. О преступном посольстве (30-31)

 Исследования
 Шофман А. С. История античной Македонии. — Казань. 1960.
 Кудрявцева Т. В. Процессы стратегов по исангелии в IV веке до н. э. и афинская демократия // История. Мир прошлого в современном освещении. Сборник научных статей к 75-летию со дня рождения профессора Э. Д. Фролова. — СПб., 2008. С. 172.

 Белох К. Греческая история: в двух томах. Том II. Кончая Аристотелем и завоеванием Азии. — М., 2009. — ISBN 978-5-85209-215-1. С. 203.

Военачальники Афин
Военачальники IV века до н. э.
Казнённые в IV веке до н. э.